Peter Burrell (-) est un homme politique et un avocat britannique ;
 Peter Burrell (-) est un homme politique anglais de la fin du , principalement connu pour son implication dans le cricket, notamment comme fondateur du Marylebone Cricket Club en 1787.